Kirkpatrick är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det ingår i geografiska namn.

Personer med efternamnet Kirkpatrick
 Chris Kirkpatrick (född 1971), amerikansk sångare, dansare, underhållare och röstskådespelare
David Gordon Kirkpatrick (1927–2003), australisk countrymusiker, känd som "Slim Dusty"
 James Barrie Kirkpatrick (aktiv 1903), zoolog
 Jeane Kirkpatrick (1926–2006), amerikansk diplomat
 Laura Kirkpatrick (född 1989), amerikansk fotomodell
 Maggie Kirkpatrick (född 1941), australisk skådespelare
 William J. Kirkpatrick (1838–1921), irländsk-amerikansk kompositör av kristna sånger

Personer med förnamnet Kirkpatrick
 Kirkpatrick Macmillan (1812–1878), skotsk smed och cykelkonstruktör

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn